Samica bezeichnet:
 Samica (Buchreihe), Buchreihe zu Samischen Studien
 Variante der Bisernica, eine Langhalslaute in Kroatien

Nebenflüsse der Warthe in Polen:
 Samica Obornicka oder Samica Kierska
 Samica Stęszewska